Burning Star – album degli Helstar del 1984 
 Burning Star – singolo di Natalia feat. Anastacia del 2010